ДИСКРИМІНА́ТОР, -а ( ; ) — електронний пристрій, який слугує для відбору електричних імпульсів із заданими параметрами або для одержання інформації про відхилення певних параметрів електричних періодичних сигналів від заданої величини.

д. амплітудний (; ) — електронний пристрій для аналізу сигналів за амплітудою А, зокрема імпульсів від детектора частинок. Розрізняють інтегральні амплітудні дискримінатори, що реєструють імпульси, амплітуда яких більша за певну величину Ап, названу порогом дискримінації, та диференційні (різничні) амплітудні дискримінатори, що реєструють імпульси при виконанні умови Апн < А < Апв, де Апн, Апв — нижній і верхній пороги дискримінації, А — амплітуда досліджуваного сигналу.

д. частотний — електронний пристрій для перетворення частоти вхідного сигналу в пропорційну зміну амплітуди постійного струму або напруги на виході.

детектор частотний (; ) — пристрій, що виділяє із частотномодульованих коливань модулювальний сигнал. Найпростішим д. ч. є коливний контур, розстроєний відносно частоти-носія частотно модульованих сигналів і підключений до амплітудного детектора.

ДИСКРИМІНАТОРНИЙ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ (ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ) ФІЛЬТР — П'єзоелектричний (електромеханічний) фільтр, який забезпечує на виході квазісталу напругу, що змінюється за величиною та знаком залежно від частоти змінної напруги, яка подається на його вхід.

МОНОЛІТНИЙ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ ФІЛЬТР — П'єзоелектричний фільтр з акустичним зв'язком між резонаторами, електроди яких розміщені на одній п'єзоелектричній підкладці.

Див. також 

 Проміжна частота
 Відеодетектор

Джерела 
 Вакуленко М. О. Тлумачний словник із фізики / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. — 767 с.
 Національний банк стандартизованих науково-технічних термінів
 Словник з кібернетики / За ред. академіка В. С. Михалевича. — 2-е. — Київ: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії імені М. П. Бажана, 1989. — 751 с. — (С48). — 50 000 прим. — ISBN 5-88500-008-5

Радіотехніка